Domínguez hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Domínguez, apellido patronímico español basado en el nombre propio Domingo;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

 Adolfo Domínguez
 Alejandro Domínguez
 Antonio Domínguez
 Carlos Domínguez
 Eduardo Domínguez
 Francisco Domínguez
 Javier Domínguez
Samantha Domínguez
</td>
 José Domínguez
 Lorenzo Domínguez
 Manuel Domínguez
 Martín Domínguez
 Óscar Domínguez
 Ramón Domínguez
 Sebastián Domínguez
 Tomás Domínguez
|}

Toponimia

Villa Domínguez, localidad de Entre Ríos;
 Coronel Rodolfo S. Domínguez, localidad de la Provincia de Santa Fe;

Balancán de Domínguez, municipio;
 Municipio de Dr. Belisario Domínguez (Chihuahua)
 Batalla del Rancho Domínguez, 1846, entre el ejército mexicano y el estadounidense;

'Isla Timoteo Domínguez

 Música 
 Domínguez (álbum)'', de Silvio Rodríguez, cantautor cubano.

de:Dominguez
en:Dominguez
fr:Dominguez
ru:Домингес